29-й чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл с 26 по 28 октября 1951 года в Милане (Италия). В нём приняли участие 62 спортсмена из 14 стран. Атлеты были разделены на 7 весовых категорий и соревновались в троеборье (жим, рывок и толчок). В рамках этого чемпионата мира был проведён 31-й чемпионат Европы.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

Международные спортивные соревнования в Милане
Октябрь 1951 года
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Италии